delirium – inaczej majaczenie
 Delirium – album zespołu Sedes
 Delirium – album Ellie Goulding
 Delirium – album Lacuna Coil
 Delirium – film w reżyserii Igora Podolczaka z 2013 roku
 Delirium – film w reżyserii Dennisa Iliadisa z 2018 roku